170 км — топоним в пост-СССР.

Россия 
 170 км — железнодорожный разъезд (тип населённого пункта) в Ульяновском районе Ульяновской области. Входит в состав Тимирязевского сельского поселения.
 170 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 607912
 170 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Московской железной дороги. Код 185211
 170 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 027111
 170 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 047632
 170 км — пассажирская платформа Горьковской железной дороги на линии Москва — Владимир в Собинском районе Владимирской области. Код 262418
 170 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 827617

Украина 
 170 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 477819